Bernhard kan henvise til flere artikler:

Bernhard (drengenavn) – et drengenavn.
Bernhard, Italien (797-818) – en italiensk konge.
Bernhard (Anders And) – Anders Ands hund.

Se også
Sankt Bernhard